Шивэй — многозначный термин:

 Шивэй — китайский экзоэтноним для различных племён в основном монгольского происхождения.

 Шивэй — село в Китае на правом берегу реки Аргунь, на границе с Россией, административный центр сомона Мэнъу-Шивэй автономного района Внутренняя Монголия.

См. также 

 Шивэй-Русская национальная волость

Примечания